Northern kan syfta på:

Northern (Kenya) – tidigare provins i Kenya under kolonialtiden

Geografi

Fiji 
2 Norra divisionen, division,

Ghana 
3 Norra regionen (region i Ghana),

Indien 
4 North District, distrikt, Sikkim,

Israel 
5 Norra distriktet, distrikt,

Papua Nya Guinea 
6 Northern Province (provins i Papua Nya Guinea),

Sierra Leone 
7 Northern Province, Sierra Leone,

Sri Lanka 
8 Nordprovinsen, Sri Lanka, provins,

Sudan 
9 Ash-Shamaliyya, delstat,

Zambia 
10 Northern (Zambia) – en provins,

Se även
Northern Territory – federalt territorium i Australien
Northern Region  – flera
 Nordprovinsen 

Robotskapade Fijiförgreningar
Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade Sierra Leoneförgreningar
Robotskapade Sri Lankaförgreningar
Robotskapade Sudanförgreningar
Robotskapade Zambiaförgreningar